Тунхуа — городской округ в провинции Гирин КНР.
 Тунхуа (уезд) — уезд городского округа Тунхуа провинции Гирин (КНР).